Световна лига по волейбол 2008 e турнир по волейбол за мъже. Той се провежда от 13 юни до 27 юли 2008 и в него участват 16 национални отбори.

 Регламент
Мач спечелен с 3-0 или 3-1: 3 точки за победителя, 0 за победения
Мач спечелен с 3-2: 2 точки за победителя, 1 за победения
В случай на равенство, отборите бивал класирани съгласно следните критерии:
брой на спечелените мачове, коефициент (на точките), коефициент (на геймовете)

Отбори 
Участват следните национални отбори:

Международен кръг 
 Отборът домакин, победителите от всекяка група и най-добрият класирал се втори от групи A, C и D отиват на финал. Ако отборът домакин се е класирал първи в групата си, вторият от същата група отива на финал.
 В лигата се използва италианската точкова система. За победа с 3:0 или 3:1 се дават 3 точки, за победа с 3:2 – 2 точки, за поражение с 2:3 – 1 точка и за поражение с 1:3 или 0:3 – 0 точки.

Група A 

|}

14 юни 2008

15 юни 2008

20 юни 2008

21 юни 2008

22 юни 2008

27 юни 2008

28 юни 2008

29 юни 2008

4 юли 2008

5 юли 2008

6 юли 2008

11 юли 2008

12 юли 2008

13 юли 2008

28 юли 2008

19 юли 2008

Група Б 

|}

13 юни 2008

14 юни 2008

15 юни 2008

20 юни 2008

21 юни 2008

22 юни 2008

26 юни 2008

27 юни 2008

28 юни 2008

4 юли 2008

5 юли 2008

11 юли 2008

12 юли 2008

13 юли 2008

18 юли 2008

19 юли 2008

20 юли 2008

Група В 

|}

13 юни 2008

14 юни 2008

15 юни 2008

20 юни 2008

21 юни 2008

22 юни 2008

27 юни 2008

28 юни 2008

29 юни 2008

4 юли 2008

5 юли 2008

6 юли 2008

11 юли 2008

12 юли 2008

13 юли 2008

18 юли 2008

19 юли 2008

Група Д 

|}

13 юни 2008

14 юни 2008

15 юни 2008

20 юни 2008

21 юни 2008

22 юни 2008

28 юни 2008

29 юни 2008

4 юли 2008

5 юли 2008

6 юли 2008

11 юли 2008

12 юли 2008

18 юли 2008

19 юли 2008

20 юли 2008

Финален кръг 
 Всички мачове се играят в Рио де Жанейро, Бразилия.

Група Е 

|}

|}

Група F 

|}

|}

Полуфинали и финали

Полуфинали 

|}

3 място 

|}

Финал 

|}

Крайно класиране

Награди 
 Най-полезен играч (MVP):  Лой Бол
 Най-резултатен играч:  Иван Милякович
 Най-добър нападател:  Данте Амарал
 Най-добър на блокада:  Марко Подрашчанин
 Най-добър на сервис:  Жиба
 Най-добър разпределител:  Лой Бол
 Най-добър на поста либеро:  Ричард Ламбърн

Външни препратки 
 Официален сайт

Световна лига по волейбол
Волейбол в Бразилия
Спорт в Рио де Жанейро